Yesterday ():

 Yesterday — песня группы «Битлз», а также одноимённый сингл.
 Yesterday — мини-альбом группы «Битлз».
 Yesterday Live — телевизионная передача.
 Yesterday — компьютерная игра в жанре квест.

 Yesterday — канадский фильм 1981 г.
 Yesterday — польский фильм 1985 г.
 Yesterday — южнокорейский фильм 2002 г.
 Yesterday — южноафриканский фильм 2004 г.
 Yesterday — британский фильм 2019 г.

См. также 

 Yesterday and Today — альбом группы «Битлз».